Латвійська футбольна Вища ліга 2014 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вшосте здобув Вентспілс.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Юрмала через невиконання фінансових зобов'язань було знято 5 очок.
2. З клубу Сконто через невиконання фінансових зобов'язань було знято 5 очок.
3. Клуб Єлгава взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Латвії 2014—2015
4. Клуб Лієпая не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/16 листопада 2014

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2014
Латвія